Martina Hingis and Leander Paes estavam defendendo o título, mas perderam nas quartas de final para Sania Mirza e Ivan Dodig.

Elena Vesnina e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando Coco Vandeweghe e Horia Tecău na final por 6–4, 4–6, [10-5].

Cabeças de chave 

  Sania Mirza  /  Ivan Dodig (Semifinais)
  Bethanie Mattek-Sands  /  Bob Bryan (Quartas de final)
  Chan Yung-jan  /  Rohan Bopanna (Quartas de final)
  Katarina Srebotnik  /  Jamie Murray (Quartas de final)

  Elena Vesnina  /  Bruno Soares (Campeões)
  Lucie Hradecká  /  Marcin Matkowski (Primeira rodada)
  Raquel Atawo /  Raven Klaasen (Primeira rodada)
  Chan Hao-ching  /  Max Mirnyi (Primeira rodada)
}}

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Referências 
 Chave de duplas mistas

Ligações externas 
 Chaves e resultados do Australian Open 2016 – Doubles na International Tennis Federation

D
Australian Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas